13-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике среди юниоров проходил с 27 по 30 июля 1995 года на Городском стадионе в Ньиредьхазе (Венгрия). В соревнованиях, согласно правилам, могли принимать участие спортсмены 1976 года рождения и моложе.

Результаты 
Сокращения: WJR — мировой рекорд среди юниоров | EJR — рекорд Европы среди юниоров | NR — национальный рекорд | NJR — национальный рекорд среди юниоров | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Юниоры

Юниорки

Медальный зачёт 
Медали в 41 дисциплине лёгкой атлетики завоевали представители 23 стран-участниц.

Ссылки 
 
 

Чемпионаты Европы по лёгкой атлетике
Чемпионаты Европы среди юниоров
Июль 1995 года
Спорт в Венгрии в 1995 году
лёгкая атлетика юниоры
Чемпионаты Европы в Венгрии
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Венгрии